John Downie ist der Name folgender Personen:

* John Wallace Downie (1876–1940), britischer Kolonialbeamter
 Johnny Downie (1925–2013), schottischer Fußballspieler

John Downie steht für:

 John Downie (Apfel), Zierapfelsorte

Siehe auch:

 John Downey